Lohbauer ist

ein Familienname:
 Carl Philipp von Lohbauer (1777–1809), deutscher Dichter und Offizier 
 Christian Lohbauer (* 1967), brasilianischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Hilde Lohbauer (* 1918, † unbekannt), Funktionshäftling in Konzentrationslagern des Dritten Reiches
 Rudolf Lohbauer (1802–1873), deutscher Publizist, Militärtheoretiker und bildender Künstler

ein Ortsname:
 Lohbauer (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lohbauer (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern